Batán puede referirse a:
 batán, una máquina  utilizada para transformar tejidos abiertos en otros más tupidos;
 batán, piedra de moler usada en Bolivia y en el Perú;
 batán, trampa para peces en Ecuador;
 batán (Mentha spicata), planta también conocida como hierbabuena;

Divisiones administrativas

en España 
 El Batán (Albacete), localidad del municipio de Casas de Lázaro, provincia de Albacete;
 Batán Mazos, localidad del municipio de Casas de Lázaro, provincia de Albacete;
 Batán del Puerto, localidad del municipio de Paterna del Madera, provincia de Albacete;
 El Batán (Cáceres), localidad del municipio de Guijo de Galisteo, provincia de Cáceres;
 Batanes, lugar de la parroquia de Monteagudo, en el municipio de Arteixo, provincia de La Coruña;
 Batán (Boimorto), lugar de la parroquia de Dormeá, en el municipio de Boimorto, provincia de La Coruña;
 O Batán (Cabañas), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, en el municipio de Cabanas, provincia de La Coruña;
 Batán (Carral), lugar de la parroquia de Sumio, en el municipio de Carral, provincia de La Coruña;
 Batán (Coristanco), lugar de la parroquia de Santa Baia de Castro, en el municipio de Coristanco, provincia de La Coruña;
 O Batán (Oleiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Nós, en el municipio de Oleiros, provincia de La Coruña;
 Batán (Órdenes), lugar de la parroquia de Leira, en el municipio de Ordes, provincia de La Coruña;
 O Batán (Paderne), lugar de la parroquia de Vilamourel, en el municipio de Paderne, provincia de La Coruña;
 Batán (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de Posmarcos, en el municipio de la Pobra del Caramiñal, provincia de La Coruña;
 O Batán (Rianjo), lugar de la parroquia del Araño, en el municipio de Rianxo, provincia de La Coruña;
 O Batán (San Saturnino), lugar de la parroquia de Naraío, en el municipio de San Sadurniño, provincia de La Coruña;
 Batán (Vilasantar), lugar de la parroquia de Mezonzo, en el municipio de Vilasantar, provincia de La Coruña;
 O Batán (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Mandaio, en el municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña;
 Los Huertos del Batán, localidad del municipio de Villanueva de los Castillejos, provincia de Huelva;
 El Batán (Jaén), localidad del municipio de Segura de la Sierra, provincia de Jaén;
 O Batán (Santo Tomé de Lorenzana), lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, en el municipio de Lourenzá, provincia de Lugo;
 O Batán (San Adriano de Lorenzana), lugar de la parroquia de Santo Adrao de Lourenzá, en el municipio de Lourenzá, provincia de Lugo;
 O Batán (Monterroso), lugar de la parroquia del Novelúa, en el municipio de Monterroso, provincia de Lugo;
 O Batán (Muras), lugar de la parroquia de Burgo, en el municipio de Muras, provincia de Lugo;
 O Batán (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Ramil, en el municipio de Palas de Rei, provincia de Lugo;
 O Batán (Páramo), lugar de la parroquia de Sana, en el municipio del Páramo, provincia de Lugo;
 Vilariño de Batán, lugar de la parroquia de San Mamede de Belaz, en el municipio de Portomarín, provincia de Lugo;
 Batán (Lugo), lugar de la parroquia de Gondulfe, en el municipio de Taboada, provincia de Lugo;
 O Batán (Chavín), lugar de la parroquia de Chavín, en el municipio de Viveiro, provincia de Lugo;
 O Batán (Galdo), lugar de la parroquia de Galdo, en el municipio de Viveiro, provincia de Lugo;

 O Batán (Orense), lugar de la parroquia de Tioira, en el municipio de Maceda, provincia de Orense;
 El Batán (Asturias), lugar de la parroquia  de Santa Bárbara, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;
 O Batán (Meis), lugar de la parroquia de Meis, en el municipio de Meis, provincia de Pontevedra;
 O Batán (Moraña), lugar de la parroquia de Rebón, en el municipio de Moraña, provincia de Pontevedra;
 O Batán (Cerdedo-Cotobad), lugar de la parroquia de Loureiro, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra;
 El Batán (Toledo), localidad del municipio de El Viso de San Juan, provincia de Toledo.

Otros 
 Batán (Buenos Aires), localidad de provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Isla de Batán, isla mayor del archipiélago de Batanes, Filipinas;
 Estación de Batán, estación del Metro de Madrid, España;
 Zoológico de Batán, en la localidad Batán (Buenos Aires).
 Batán (Costa Rica), localidad de la provincia de Limón en Costa Rica.

Cursos de agua 
 El río Batán, afluente del río Anllóns;
 El arroyo del Batán, afluente del río Masma;
 El arroyo del Batán, afluente del río Támoga;
 El riachuelo del Batán, afluente del río Te.

Enlaces externos